Niemcy:
 Dessau – do 30 czerwca 2007 miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt

Stany Zjednoczone:
 Dessau – miejscowość

Osoby:
 Anne Dessau – niemiecka aktorka
 Hermann Dessau – niemiecki historyk
 Paul Dessau – niemiecki kompozytor i dyrygent

Inne:
 Dessau – statek

Zobacz też:
 Anhalt-Dessau
 Dessau-Roßlau